Jiříkov má více významů:

 Jiříkov – město v okrese Děčín
 Nový Jiříkov, část města Jiříkov v okrese Děčín
 Starý Jiříkov, část města Jiříkov v okrese Děčín
 Jiříkov (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 Jiříkov (Kámen), část obce Kámen v okrese Havlíčkův Brod
 Jiříkov (Dolní Újezd), část obce Dolní Újezd v okrese Svitavy

Podobné názvy 
 Jirkov
 Jiříkovec

Externí odkazy